Первитино — название населённых пунктов:

Россия 
 Первитино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Первитино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Первитино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Первитино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Первитино — село в Ростовском районе Ярославской области.